10 000 francs, ou dix-mille francs fait référence à plusieurs billets de banque émis avec cette valeur :

Numismatique

Franc français

 10 000 francs Génie français (1945)
 10 000 francs Bonaparte (1955)

Franc pacifique

 10 000 francs pacifique